Меры — деревня в городском округе Истра Московской области России, до 2017 года входила в состав  сельского поселения Костровское Истринского района. Население —  чел. (), зарегистрировано 11 садоводческих товариществ.

Находится примерно в 22 км на юго-запад от Истры, на склоне холма на высоте 210—220 м. Ближайшие населённые пункты: Львово в 2 км на север и Раково в 2,5 км на северо-восток.

До XVII—XVIII веков упоминалась под названием Меря.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты городского округа Истра